Ostrov může být:

 ostrov – geografický útvar
 umělý ostrov – uměle vytvořený geografický útvar

Místní jméno 
obce
 1. Ostrov (okres Benešov), též Ostrov u Veliše – obec v okrese Benešov
 2. Ostrov (okres Havlíčkův Brod), též Ostrov u Ledče nad Sázavou – obec v okrese Havlíčkův Brod
 3. Ostrov (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 4. Ostrov (okres Karlovy Vary), též Ostrov nad Ohří – město v okrese Karlovy Vary
 Ostrov (zámek, okres Karlovy Vary)
 5. Ostrov (okres Příbram), též Ostrov u Tochovic – obec v okrese Příbram
 6. Ostrov (okres Ústí nad Orlicí), též Ostrov u Lanškrouna – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 7. Ostrov nad Oslavou – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 8. Ostrov u Bezdružic – obec v okrese Plzeň-sever
 9. Ostrov u Macochy – obec v okrese Blansko

části obcí
 10. Ostrov (Bor), též Ostrov u Tachova – část města Bor v okrese Tachov
 11. Ostrov (Malšín), též Ostrov na Šumavě – část obce Malšín v okrese Český Krumlov
 12. Ostrov (Mutěnín) – část obce Mutěnín v okrese Domažlice
 13. Ostrov (Ouběnice), též Ostrov u Ouběnic – část obce Ouběnice v okrese Příbram
 14. Ostrov (Prachatice) – část okresního města Prachatice
 15. Ostrov (Tisá) – část obce Tisá v okrese Ústí nad Labem
 16. Ostrov (Třebnouševes), též Ostrov v Podkrkonoší – část obce Třebnouševes v okrese Jičín
 17. Ostrov (Úmyslovice), též Ostrov u Poděbrad – část obce Úmyslovice v okrese Nymburk
 18. Ostrov (Zápy) – základní sídelní jednotka městyse Zápy v okrese Praha-východ
 19. Ostrov (Zbraslavice), též Ostrov u Bohdanče – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Ostrov (zámek, okres Kutná Hora)
 20. Ostrov (Žďárec) – část obce Žďárec v okrese Brno-venkov
 21. Ostrov u Stříbra – část obce Kostelec v okrese Tachov

zaniklá sídla
 22. Ostrov (Březová) – zaniklá ves v okrese Sokolov
 23. Ostrov (Česká Lípa) – zaniklá ves nedaleko bývalého panství Mimoň
 24. Ostrov (tvrz) – zaniklá vesnice a tvrz u Jedomělic v okrese Kladno
 25. Ostrovy – zaniklá vesnice na území Olomouce

sídla mimo Českou republiku
 Ostrov (okres Piešťany) – obec na Slovensku v okrese Piešťany
 
 Ostrov (Pskovská oblast) – město v Pskovské oblasti v Rusku

rybník
 26. Ostrov (Čejkovice) – rybník založený v první pol. 20. století a zrušený (přestavěný na sádka) v druhé pol. 20. století, u Čejkovic v okrese České Budějovice

kláštery
 27. Klášter Ostrov u Davle
 28. Klášter Ostrov (okres Karlovy Vary) – v Ostrově nad Ohří

chráněné území
 29. Ostrov u Jedomělic – přírodní památka v okrese Kladno

Ostatní 

filmy
 Ostrov (film, 2000) (Seom, režie Kim Ki-duk)
 Ostrov (film, 2005) (The Island, režie Michael Bay)
 Ostrov (film, 2006) (Остров, režie Pavel Lungin)
 Ostrov (film, 2023) – česká filmová komedie režiséra a scenáristy Rudolfa Havlíka

knihy
 Ostrov (román) (Island, Aldous Huxley, 1962)

jiná souvislost
 Městský tepelný ostrov
 Solární ostrov

Související články 
 Ostrůvek (rozcestník)
 Ostrovec – více významů
 Ostrowo
 :Kategorie:Ostrovy
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Ostrov“

Externí odkazy 
 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno